Idut ist der Name von:

 Idut (Schmuckarbeiterin), altägyptische Schmuckarbeiterin Zur Zeit Pharao Pepi II.
 Seschseschet Idut, Tochter des Pharao Unas